W Rumunii
 Tarnița – wieś w okręgu Bacău, w gminie Oncești
 Tarnița – wieś w okręgu Hunedoara, w gminie Buceș
 Tarnița – wieś w okręgu Jassy, w gminie Dagâța